6/4 kan syfta på:

 6 april
 4 juni (amerikanskt datumformat)